Bengtson ist der Familienname folgender Personen:
 Debbie Bengtson (* 1957), kanadische Schwimmerin
 Hermann Bengtson (1909–1989), deutscher Althistoriker und Universitätsrektor
 Ida A. Bengtson (1881–1952), US-amerikanische Mathematikerin und Bakteriologin
 Jerry Bengtson (* 1987), honduranischer Fußballspieler
 Knut Bengtson (1919–1976), norwegischer Segler
 Kristian von Bengtson (* 1974), dänischer Raumfahrtingenieur und Architekt
 Margareta Bengtson (* 1966), schwedische Jazzsängerin und Harfenistin
 Otto Bengtson (1924–1988), deutscher Erfinder und Unternehmer
 Peter Bengtson (* 1961), schwedischer Komponist und Organist
 Stefan Bengtson (* 1947), schwedischer Paläontologe
 Torsten Bengtson (* 1972), deutscher Boxer

Siehe auch:
 Bengtson-Kliffs
 Bengtsson